Это статья о балете на музыку Равеля — наиболее известном и многократно поставленном. Существуют и другие балеты по тому же сюжету: балет на музыку Б. А. Циммермана, поставленный в 1969 году в Мюнхене, и балет композитора Л. Шписа с названием «Пастораль», поставленный в Лейпциге в 1942 году.

«Дафнис и Хлоя» () — одноактный балет на музыку Мориса Равеля и либретто Михаила Фокина по одноимённому роману древнегреческого писателя Лонга о любви пастуха и пастушки.

История создания 
Равель начал писать музыку балета в  году по заказу Сергея Дягилева. Премьера состоялась в парижском театре Шатле 8 июня  года (труппа Дягилева, декорации и костюмы — Леон Бакст, хореография — Михаил Фокин, дирижёр — Пьер Монтё). Партии Дафниса и Хлои исполняли Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина. Позднее главные партии исполняли сам Михаил Фокин и его жена Вера Фокина.

Это самое длинное произведение Равеля; его целостность поддерживается благодаря постоянному использованию небольшого числа лейтмотивов. Композитор называл «Дафниса и Хлою» «хореографической симфонией» и характеризовал следующим образом:

В этом сочинении я задумал дать большую музыкальную фреску, в которой не столько стремился воссоздать подлинную античность, сколько запечатлеть Элладу моей мечты, близкую тому представлению о древней Греции, которое воплощено в произведениях французских художников и писателей конца XVIII века.

Действующие лица 

Имена приводятся по русскому переводу романа С. П. Кондратьева. В скобках указаны первые исполнители партий.

 Дафнис, молодой пастух-козопас (Вацлав Нижинский)
 Хлоя, молодая пастушка овец (Тамара Карсавина)
 Ламон, старый пастух (Энрико Чеккетти)
 Доркон, волопас, влюблённый в Хлою (Адольф Больм)
 Ликэнион, женщина, влюблённая в Дафниса
 Бриаксис, предводитель пиратов
 Пан
 Три нимфы
 Пастухи и пастушки, пираты

Содержание балета 

Сюжет романа Лонга сильно сокращён и упрощён. Балет состоит из трёх картин:

 Картина 1. Поляна на опушке священного леса

 1. Вступление и религиозный танец
 2. Общий танец
 3. Гротескный танец Доркона
 4. Лёгкий и грациозный танец Дафниса
 5. Танец Ликэнион
 6. Ноктюрн. Медленный и таинственный танец нимф

 Картина 2. Лагерь пиратов

 7. Вступление
 8. Воинственный танец
 9. Танец Хлои

 Картина 3. Пейзаж первой картины

 10. Восход солнца
 11. Пантомима
 12. Общий танец

Состав оркестра 

 Флейта-пикколо, две флейты (вторая также заменяется на флейту-пикколо), альтовая флейта (G), два гобоя, английский рожок, малый кларнет (Es), два кларнета (A, B), бас-кларнет (B), три фагота, контрафагот

 Четыре валторны (F), четыре трубы (C), три тромбона, туба

 Литавры, там-там, треугольник, бубен, малый барабан, французский барабан, античные тарелочки, кастаньеты, тарелки, эолифон, большой барабан, челеста, колокольчики, ксилофон

 Две арфы

 Первые скрипки, вторые скрипки, альты, виолончели, контрабасы (с «до» контроктавы)

 Смешанный хор (поющий без слов)

Когда Дягилев ставил балет в 1914 году в Лондоне, он устранил из музыки партии хора. Равель был недоволен этим и написал сердитое открытое письмо в газету «Таймс».

Сюиты 

Равель составил из музыки балета две оркестровых сюиты, которые могут исполняться с хором или без него. Первая сюита составлена в 1911 году на основе номеров 6, 7, 8 оригинального балета; вторая сюита составлена в 1912 году на основе номеров 10, 11, 12. Вторая сюита пользуется большей популярностью; она была переложена для фортепиано в четыре руки Глазуновым.

Кроме того, Равель составил в 1913 году из музыки балета сюиту для фортепиано.

Позднейшие постановки 
На протяжении XX века сочинение Равеля использовали в своих постановках такие хореографы, как Фредерик Аштон (1951), Серж Лифарь, Жорж Скибин (1959), Май Мурдмаа (1974), Джон Кранко, Джон Ноймайер, Глен Тетли (1975).

Мариинский театр 
В  году на творческом вечере Михаила Барышникова в Театре им. Кирова балет был показан в постановке Май Мурдмаа. В спектакле, изначально созданном в театре «Эстония», хореограф придерживалась фокинского либретто.

В  году для бенефиса балерины Дарьи Павленко хореограф Кирилл Симонов поставил свою версию, отказавшись от либретто Фокина. Спектакль был показан один раз и не вошёл в репертуар театра.

16 ноября 2019 года состоялась премьера балета в хореографии Владимира Варнавы, художник Павел Семченко (исполняется в Концертном зале). 

14 февраля 2020 года на Приморской сцене (Владивосток) состоялась премьера новой версии балета по изменённому либретто, хореограф — Дмитрий Пимонов.

Примечания

Ссылки 
 Дафнис и Хлоя (балет); Дафнис и Хлоя — авторская сюита для фортепиано: Ноты произведений на International Music Score Library Project
 Дафнис и Хлоя — оркестровая сюита № 1: Ноты произведения на International Music Score Library Project
 Дафнис и Хлоя — оркестровая сюита № 2: Ноты произведения на International Music Score Library Project
 Костюмы и декорации к первой постановке балета
«Дафнис и Хлоя» (одноактный балет) на Приморской сцене Мариинского театра 
Балет «Дафнис и Хлоя» в вопросах и ответах

См. также 
 Дафнис и Хлоя
 Дафнис и Хлоя (фильм)

Балеты Мориса Равеля
Музыкальные произведения 1912 года
Балеты 1912 года
Спектакли Русского балета Дягилева
Балеты в оформлении Леона Бакста
Балеты по литературным произведениям
Балетные премьеры театра Шатле